Roberto Sierra peut désigner les personnalités suivantes : 

 Roberto Sierra, un coureur cycliste espagnol professionnel de 1989 à 1999.
 Roberto Sierra, un compositeur de musique classique contemporaine.
 Roberto Sierra, un comédien québécois.